Чемпіонат Угорщини з футболу 1936-37 — 34-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув МТК Хунгарія.

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1936-37
Угорщина
Угорщина
1936 в угорському спорті
1937 в угорському спорті